Kazuya Miyahara (Hiroshima, 22 de março de 1996) é um futebolista profissional japonês que atua como defensor.

Carreira 
Kazuya Miyahara começou a carreira no Sanfrecce Hiroshima. 

Naturais de Hiroshima
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight